Carré de Bonneville  était une marque commerciale apposée sur un fromage fermier qui était fabriqué dans la ferme Lebourg à Bonneville-la-Louvet, commune du département du Calvados, canton de Pont-l'Evêque dans la Haute-Normandie en France.

Fabrication 
C'était un fromage à base de lait cru de vache, avec une croûte lavée et une pâte molle.

Son format double, est un genre de Pont-l'évêque, entre la forme et le pavé d'Auge.

Notes et références

Bibliographie 
  Jean Froc, Balade au pays des fromages, éditions Quae, 2007 
  Jean-Charles Karmann, Tout fromage, éditions Minerva, 2007 

Marque disparue de fromage en France
Fromage au lait de vache
Fromage fermier
Fromage au lait mixte
Fromage au lait cru
Fromage à pâte molle à croûte lavée
Fromage du Calvados